Patogen
 Pathogen (album Made of Hate)
 Pathogen (album Sainc)

Zobacz też